Рогожники — название нескольких населённых пунктов:
 Рогожники — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Рогожники — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Рогожники — деревня в Свечинском районе Кировской области.
 Рогожники — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.